Белолипки — название населённых пунктов.

Россия 
 Белолипки — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Белолипки — деревня в Киреевском районе Тульской области.